Junção aderente — em biologia, junção que se liga ao citoesqueleto por meio de filamentos de actina
Ponto aderente — em matemática, conjunto X é definido como todo ponto a que é limite de uma sequência de pontos 

Adesão

Desambiguações de matemática
Desambiguações de biologia